Го-Касивабара (, 19 ноября 1464 — 19 мая 1526) — 104-й японский император. Правил с 16 ноября 1500 года до своей смерти 19 мая 1526 года. Имя до вступления на престол — Кацухито (). При Го-Касивабаре, правление которого пришлось на время подъёма сёгуната Асикага, императорский двор был чрезвычайно слабым и нуждался в денежных средствах.

Биография 

В 1500 году Го-Касивабара стал императором после смерти своего отца. В это время, из-за последствий Войны годов Онин, императорский двор находился в такой бедности, что на коронацию императора не было средств, и её удалось провести лишь в 1521 году, благодаря сделанным в этот год пожертвованиям. Из-за бедности двора авторитет и влияние императора упали до критической отметки.

В 1 году эры Бунки (1501) бывший сёгун Асикага Ёсимура был сослан в провинцию Суо и сменил имя на Асикага Ёситанэ. Позднее, в 5 год эры Эйсё (1508), он собрал армию, смог завоевать столицу и снова стал сёгуном.

В 3 году эры Бунки (1503) произошла значительная засуха, а в 1 году эры Эйсё (1504) случился голод.

Начиная с 1 дня 1 месяца 5 года эры Дайей (1525) все церемонии при дворе были отменены из-за недостатка средств.

Император Го-Касивабара умер в 7 день 4 месяца 6 года эры Дайей (1525 год) в возрасте 63 лет. Император был найден мёртвым в архивах.

На правление Го-Касивабара пришлось четыре эры японского летосчисления:

 Меё (1492—1501)
 Бунки (1501—1504)
 Эйсё (1504—1521)
 Дайей (1521—1528)

Генеалогия 

Го-Касивабара был старшим сыном императора Го-Цутимикадо. Его мать — Нивата (Фудзивара) Асако ().

Император имел шесть сыновей и две дочери от двух фрейлин и ещё одной женщины, предположительно горничной. Вторым сыном был Томохито, будущий император Го-Нара.

Ссылки 
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959).  The Imperial House of Japan. Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887
 Titsingh, Isaac, ed. (1834). Siyun-sai Rin-siyo/Hayashi Gahō, 1652, Nipon o daï itsi ran; ou,  Annales des empereurs du Japon. Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.]
 Varley, H. Paul, ed. (1980). Kitabatake Chikafusa, 1359, Jinnō Shōtōki ([https://books.google.com/books?id=tVv6OAAACAAJ&dq=A+Chronicle+of+Gods+and+Sovereigns:+Jinn%C5%8D+Sh%C5%8Dt%C5%8Dki+of+Kitabatake+Chikafusa&lr=  A Chronicle of Gods and Sovereigns: Jinnō Shōtōki). New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-04940-4